Сколоздра Володимир Іванович (1912—1980) — український скульптор.
 Сколоздра Василь (1919—1987) — командир тактичного відтинку УПА ТВ-14 «Асфальт», особистий охоронець Степана Бандери.
 Сколоздра Іван Миколайович (1934—2008) — український художник по склу, заслужений майстер народної творчості України.
 Сколоздра Роман Володимирович (1941—1999) — доктор хімічних наук, член НТШ.
Прізвища